Александер Правда () — словацкий астроном и первооткрыватель астероидов, который работает в Модраской обсерватории. В период 1995 по 1998 год совместно с другими словацкими астрономами им было открыто в общей сложности 50 астероидов.

См. также 
 Леонард Корнош
 Штефан Гайдош
 Петер Колены

Примечания 

Википедия:Биографии современников
Учёные по алфавиту
Астрономы по алфавиту
Астрономы XX века
Астрономы Словакии
Первооткрыватели астероидов